In The Middle Of Nowhere () — четвёртый студийный альбом немецкой диско-группы Modern Talking, выпущенный 10 ноября 1986 года. Альбом возглавил чарт Германии, а также был сертифицирован как золотой в Германии и Гонконге и как платиновый — в Испании и Швейцарии.

Об альбоме 
In The Middle Of Nowhere содержит два международных хита — «Geronimo’s Cadillac» и «Give Me Peace On Earth», а также такую композицию, как «Riding On A White Swan». Песня «Lonely Tears In Chinatown» издавалась синглом в Испании. Альбом является менее хитовым, чем предыдущий, являющийся одним из самых успешных альбомов группы (Ready For Romance — 1986). После выпуска первых пяти синглов #1 в Германии и в ряде других стран, а также третьего альбома, дуэт Modern Talking достиг пика своего успеха, благодаря чему альбом «In The Middle Of Nowhere» также имел большой коммерческий успех во многих европейских и азиатских странах, и в первую очередь на Родине группы.

Список композиций 
 «Geronimo’s Cadillac» (3:16)
 «Riding On A White Swan» (3:52)
 «Give Me Peace On Earth» (4:11)
 «Sweet Little Sheila» (3:03)
 «Ten Thousand Lonely Drums» (3:29)
 «Lonely Tears In Chinatown» (3:29)
 «In Shaire» (3:42)
 «Stranded In The Middle Of Nowhere» (4:29)
 «The Angels Sing In New York City» (3:32)
 «Princess Of The Night» (3:53)

Позиции в чартах 
 ФРГ — 1 место.
 Турция — 1 место.
 Чили — 1 место.
 Австрия — 2 место.
 Швейцария — 3 место.
 Греция — 4 место.
 Норвегия — 8 место.
 Швеция — 9 место.
 Нидерланды — 37 место.

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Modern Talking
Альбомы BMG
Альбомы Hansa Records